Colophon steht für:
 Titularbistum Colophon, in der römischen Provinz Asia
 eine Gattung der Käfer in der Familie Schröter (Käfer)

Kolophon (lateinisch Colophon) steht für:
 Kolophon, antike Stadt in Kleinasien
 Kolophon (Schriftstück), abschließende Angaben zum Verfasser und zum Schriftstück in frühen Handschriften und Drucken 

Siehe auch:
 Kolophonium, ein Baumharz
 Antimachos von Kolophon, griechischer Dichter 
 Xenophanes von Kolophon, griechischer Philosoph